La route nationale 59 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 59 en Belgique
 Route nationale 59 en Estonie
 Route nationale 59 en France métropolitaine
 Route nationale 59bis en France métropolitaine
 Route nationale 59 en Irlande
 Route nationale 59 en Roumanie
 Route nationale 59C en Roumanie
 Route nationale 59E en Roumanie

Voir aussi